

Кловіс — місто, штат Каліфорнія
 Кловіс — місто, штат Нью-Мексико